Аксарай може да се отнася за:

 Аксарай, град в Турция;
 Аксарай, квартал на Истанбул;
 Аксарай, вилает в Централна Турция.